AFC Cup är den näst största fotbollsturneringen för asiatiska klubblag efter AFC Champions League.

Referenser

 
AFC Cup